

Sigle 

BIH est un sigle qui peut signifier :
 Bureau international de l'heure, aujourd'hui Bureau international des poids et mesures (BIPM) ;
 Bosna i Hercegovina, Bosnie-Herzégovine, en bosnien, en croate ou en serbe.

Code 

bih est un code qui peut signifier :
 bihari, selon la norme ISO 639 des codes des langues.

BIH est un code qui peut signifier :
 Bosnie-Herzégovine,
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
  ;
 .

Toponyme 

 Bih, un village du Cameroun, dans la commune de Nkambé.

Code